TMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tiom (Indonesia)